Wierzchołek – każde wzniesienie w przebiegu linii grzbietowej z kulminacją w postaci szczytu.

Geomorfologia